La locution tapis vert peut faire référence aux sens suivants.

Espace vert 
Un tapis vert est une étendue de pelouse, dans un parc :
 Tapis vert, forêt de Meudon
 Tapis vert, parc du château de Rambouillet
 Tapis vert, parc de Saint-Cloud
 Tapis vert, parc de Sceaux
 Tapis vert, jardins de Versailles
 Tapis vert, Forêt de Multonne

Jeu 
 Tapis vert,  ancien jeu de La Française des jeux

Autres 
 Rue du Tapis-Vert, voie de Marseille en France. Il en existe également une à Nancy et à Haubourdin.
 Du sang sur le tapis vert, film américain de Vincent Sherman (1950)
 L'expression « gagné sur tapis vert » (ou « gagné au tapis vert ») est utilisée pour désigner une compétition sportive dont le résultat a été modifié ultérieurement, notamment après une affaire de dopage ou toute autre irrégularité conduisant les instances sportives ou judiciaires à annuler ou modifier un résultat.